Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2009 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Liezel Huber in Bob Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Liezel Huber /  Bob Bryan (Prvaka)
  Cara Black /  Leander Paes (Drugi krog)
  Lisa Raymond /  Marcin Matkowski (Drugi krog)
  Nadja Petrova /  Maks Mirni ''(Polfinale)

<ol start="5">
 Ai Sugijama /  Andre Sa ''(Četrtfinale)
 Jelena Vesnina /  Daniel Nestor ''(Drugi krog)
 Zi Yan /  Nenad Zimonjić ''(Prvi krog)
 Virginia Ruano Pascual /  Stephen Huss ''(Prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornja polovica

Spodnja polovica

Zunanje povezave 
 Drevo

Mešane dvojice
2009